16-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин проходил с 15 по 23 сентября 2011 года в Тайбэе (Тайвань) с участием 13 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 12-й раз в своей истории выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

От участия отказалась первоначально заявленная сборная Туркменистана.

Система проведения чемпионата 
14 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы, в которых команды играют в один круг. За победу со счётом 3:0 и 3:1 победитель получает 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 проигравший получает 1 очко, 1:3 и 0:3 — 0 очков. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по 4 команды. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно итоговых мест в группах второго этапа все его участники распределяются на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар выходят в полуфинал и разыгрывают 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыгрывают проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—13-е места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап 
В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа А 

 15 сентября: Тайвань — Индонезия 3:0 (25:8, 25:12, 25:15).
 16 сентября: Тайвань — Иран 3:0 (25:13, 25:20, 25:16).
 17 сентября: Иран — Индонезия 3:2 (20:25, 29:27, 26:24, 23:25, 15:11).

Группа В 

 15 сентября: Таиланд — Вьетнам 3:0 (25:15, 27:25, 25:8).
 16 сентября: Вьетнам — Австралия 3:1 (21:25, 26:24, 25:20, 25:20).
 17 сентября: Таиланд — Австралия 3:0 (25:11, 25:19, 25:19).

Группа С 

 15 сентября: Казахстан — Индия 3:1 (22:25, 27:25, 25:19, 25:10); Китай — КНДР 3:0 (25:19, 25:15, 25:15).
 16 сентября: КНДР - Казахстан 3:1 (19:25, 25:20, 25:23, 25:21); Китай — Индия 3:0 (25:20, 25:15, 25:12).
 17 сентября: КНДР — Индия 3:1 (17:25, 25:21, 25:9, 25:22); Китай — Казахстан 3:0 (25:14, 25:17, 25:13).

Группа D 

  Туркменистан — отказ.

 15 сентября: Южная Корея — Шри-Ланка 3:0 (25:9, 25:11, 25:6).
 16 сентября: Япония — Шри-Ланка 3:0 (25:9, 25:12, 25:5).
 17 сентября: Япония — Южная Корея 3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:23, 15:5).

Второй этап (за 1—8 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго
 В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа E 
А1, С1, А2, С2.

 18 сентября: Тайвань — КНДР 3:1 (22:25, 25:19, 25:14, 25:21); Китай — Иран 3:0 (25:17, 25:8, 25:9).
 19 сентября: КНДР — Иран 3:0 (25:11, 25:14, 25:21); Китай — Тайвань 3:0 (25:15, 25:14, 25:20).

Группа F 
В1, D1, В2, D2.

 18 сентября: Южная Корея — Таиланд 3:1 (25:27, 25:17, 25:13, 25:21); Япония — Вьетнам 3:0 (25:12, 25:19, 27:25).
 19 сентября: Южная Корея — Вьетнам 3:0 (25:12, 26:24, 25:23); Япония — Таиланд 3:0 (25:23, 25:21, 25:19).

Второй этап (за 9—14 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго.
 В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа G 
А3, С3, С4.

 18 сентября: Индия — Индонезия 3:0 (25:14, 29:27, 25:23).
 19 сентября: Казахстан — Индонезия 3:0 (25:18, 25:15, 25:16).

Группа H 
В3, D3.

 19 сентября: Австралия — Шри-Ланка 3:0 (25:13, 25:22, 25:16).

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
21 сентября
 Казахстан — Шри-Ланка 3:0 (25:16, 25:16, 25:13)
 Австралия — Индия 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:21)

Матч за 11-е место 
22 сентября
 Индия — Шри-Ланка 3:1 (25:18, 19:25, 25:13, 25:19).

Матч за 9-е место 
22 сентября
 Казахстан — Австралия 3:0 (26:24, 25:14, 25:21).

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
21 сентября
 Япония — Иран 3:0 (25:8, 25:17, 25:14)
 Китай — Вьетнам 3:0 (25:19, 25:12, 25:15)
 Таиланд — Тайвань 3:0 (25:23, 27:25, 25:23)
 Южная Корея — КНДР 3:1 (25:20, 25:14, 22:25, 25:14)

Полуфинал за 1—4 места 
22 сентября
 Япония — Таиланд 3:2 (25:13, 20:25, 25:18, 23:25, 15:13)
 Китай — Южная Корея 3:1 (25:14, 25:19, 21:25, 25:16)

Полуфинал за 5—8 места 
22 сентября
 КНДР — Вьетнам 3:0 (25:18, 25:23, 27:25)
 Тайвань — Иран 3:0 (25:8, 25:18, 25:20)

Матч за 7-е место 
23 сентября
 Вьетнам — Иран 3:1 (25:14, 25:23, 18:25, 25:11)

Матч за 5-е место 
23 сентября
 Тайвань — КНДР 3:1 (17:25, 25:17, 25:20, 25:18)

Матч за 3-е место 
23 сентября
 Южная Корея — Таиланд 3:2 (22:25, 26:24, 23:25, 27:25, 15:13)

Финал 
23 сентября
 Китай — Япония 3:1 (25:16, 25:17, 25:27, 25:17)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Китай: Ван Имэй, Ми Янь, Ян Цзе, Хуэй Жоци, Чжан Сянь, Вэй Цююэ, Ян Цзюньцзин, Сюй Юньли, Чэнь Лии, Ма Юньвэнь, Чжан Лэй, Фань Линьлинь. Главный тренер — Ю Цзюэминь.

  Япония: Хито Минамити, Ёсиэ Такэсита, Аи Ямамото, Юко Сано, Маи Ямагути, Нана Ивасака, Эрика Араки, Саори Кимура, Риса Синабэ, Юкико Эбата, Майко Кано, Саори Сакода. Главный тренер — Масаёси Манабэ.

  Южная Корея: Ли Хё Хи, Хван Ён Чжу, Ли Чже Ын, Юн Хё Сок, Нам Чже Ён, Чжон Дэ Ён, Ким Ён Кун, Хан Сон И, Ким Се Ён, Ким Хе Чжин, Ким Хи Чжин. Главный тренер — Ким Хён Сил.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Ван Имэй
 Лучшая нападающая:  Ким Ён Гун
 Лучшая блокирующая:  Ян Цзюньцзин
 Лучшая на подаче:  Ёсиэ Такэсита
 Лучшая связующая:  Вэй Цююэ
 Лучшая либеро:  Нам Чже Ён
 Самая результативная:  Ким Ён Кун

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 16-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин на сайте AVC

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
2011 год в волейболе